El gènere sexual és una antiga manera de referir-se al sexe dels mamífers, segons els seus genitals: femella si té vagina, mascle si té penis i hermafrodita si en té els dos. No té en compte ni la sexualitat ni el gènere (feminitat, masculinitat o el que sigui).

Posteriorment el concepte de gènere ha evolucionat molt, en part gràcies a les teories feministes de les darreres onades. Aquestes teories es pregunten què és el que construeix la identitat sexual d'una persona, si ho fa ella mateixa o la societat, si té a veure només amb la biologia (genitals, gens, altra cosa?) o hi intervenen altres factors, quins?

Actualment, el gènere es defineix com aquell conjunt d'expectatives que, socialment, es dipositen sobre un individu en funció del seu sexe (és a dir, en funció dels seus genitals) dins d'un sistema eminentment binarista (home-dona). Aquestes expectatives fan referència al comportament, aspecte, preferències i caràcter d'una persona en funció del gènere que se li assigna en funció del seu sexe. D'aquesta manera, i qüestionablement, en l'actualitat s'atribueix hegemònicament a una persona amb vulva el gènere "dona" i una persona amb penis "home". En aquest sentit, les Teories Queer del gènere i el col·lectiu de gent intersexual qüestionen des de fa temps el sistema binarista que, freqüentment, no dona cabuda a les seves identitats.

Vegeu també 
 Intersexualitat
 Teoria Queer

Biologia
Gènere
Sexe